Комель, окоре́нок, при́корень, прикоре́нок — нижня частина стовбура дерева.
 Комель — село в Росії, в Маловішерському районі Новгородської області.

Див. також 
 Коммель — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер.